Proksch ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Proksch-Ledig (* 1952), deutsche Chemikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Anton Proksch (1897–1975), österreichischer Politiker und Gewerkschafter
 Brigitte Proksch (* 1962), österreichische Theologin
 Heide Proksch (* 1942), österreichische Tapisserie-Künstlerin
 Johann Karl Proksch (1840–1923), österreichischer Arzt und Medizinhistoriker

 Marie Proksch (1836–1900), tschechische Pianistin und Komponistin
 Michael Proksch (* 1958), deutscher Komponist und Autor
 Peter Proksch (1935–2012), österreichischer Grafiker und Maler
 Peter Proksch (Pharmazeut) (* 1953) deutscher Pharmazeut und Biologe
 Silvio Proksch (1962–1983), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Udo Proksch (1934–2001), österreichischer Designer, Geschäftsmann und Krimineller

Siehe auch:
 Anton-Proksch-Institut, Suchtklinik in Wien
 Rudolf-Proksch-Hütte, Schutzhütte im Wienerwald
 Procksch